Antonio da Gama (1881-1955) – giurista portoghese
 Cristoforo da Gama (1515-1542) – condottiero ed esploratore portoghese, figlio di Vasco
 Francisco de Saldanha da Gama (1723-1776) – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 José Basílio da Gama (1740-1795) – poeta brasiliano
Nélson António Soares da Gama, meglio noto come Toni – ex calciatore portoghese con cittadinanza guineense
 Owen Da Gama (1961) – allenatore di calcio sudafricano
 Sebastião da Gama (1924-1952) – poeta e docente portoghese
 Stefano da Gama (c. 1430 – luglio 1497), è stato un militare ed esploratore portoghese
 Vasco da Gama (1469-1524) – esploratore portoghese

Pagine correlate
Estêvão da Gama
Vasco da Gama (disambigua)